Abner – personaggio biblico
 Abner –  nome proprio di persona inglese

Persone
 Abner – calciatore brasiliano di ruolo difensore
 Douglas Abner – calciatore brasiliano